

508001–508100 

|-bgcolor=#fefefe
| 508001 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 508002 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 508003 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 508004 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 508005 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#fefefe
| 508006 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 508007 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 508008 || || 29 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 508009 || || 19 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 508010 || || 5 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 508011 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#fefefe
| 508012 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 508013 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 508014 || || 6 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 508015 || || 16 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 508016 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 508017 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 508018 || || 7 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#fefefe
| 508019 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 508020 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 508021 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 508022 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 508023 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 508024 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 508025 || || 24 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#fefefe
| 508026 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 508027 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 508028 || || 1 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 508029 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 508030 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 508031 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 508032 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 508033 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 508034 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 508035 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 508036 || || 29 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 508037 || || 15 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 508038 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 508039 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 508040 || || 3 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 508041 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 508042 || || 10 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 508043 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 508044 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 508045 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 508046 || || 14 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 508047 || || 20 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 508048 || || 9 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 508049 || || 30 de juliol de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 508050 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 508051 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 508052 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 508053 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 508054 || || 27 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 508055 || || 7 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 508056 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 508057 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 508058 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 508059 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#E9E9E9
| 508060 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 508061 || || 16 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 508062 || || 20 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 508063 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 508064 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 508065 || || 21 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 508066 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 508067 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 508068 || || 26 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 508069 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 508070 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 508071 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 508072 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 508073 || || 13 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 508074 || || 20 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 508075 || || 14 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 508076 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 508077 || || 16 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 508078 || || 3 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 508079 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 508080 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 508081 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 508082 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 508083 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 508084 || || 24 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 508085 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 508086 || || 27 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 508087 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 508088 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 508089 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 508090 || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 508091 || || 1 de novembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 508092 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 508093 || || 9 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 508094 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 508095 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 508096 || || 17 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 508097 || || 26 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 508098 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 508099 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 508100 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

508101–508200 

|-bgcolor=#fefefe
| 508101 || || 18 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 508102 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 508103 || || 13 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 508104 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 508105 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 508106 || || 18 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 508107 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 508108 || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 508109 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 508110 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 508111 || || 15 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 508112 || || 24 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 508113 || || 23 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 508114 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#E9E9E9
| 508115 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 508116 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 508117 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 508118 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 508119 || || 29 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 508120 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 508121 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 508122 || || 14 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 508123 || || 14 de setembre de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 508124 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 508125 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 508126 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 508127 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 508128 || || 15 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 508129 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 508130 || || 19 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 508131 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 508132 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 508133 || || 29 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 508134 || || 16 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 508135 || || 30 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 508136 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 508137 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 508138 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 508139 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 508140 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 508141 || || 26 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 508142 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 508143 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 508144 || || 26 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 508145 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 508146 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 508147 || || 14 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 508148 || || 4 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 508149 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 508150 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 508151 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 508152 || || 16 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 508153 || || 21 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 508154 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 508155 || || 8 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 508156 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 508157 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 508158 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 508159 || || 21 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 508160 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 508161 || || 2 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 508162 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 508163 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#fefefe
| 508164 || || 13 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 508165 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 508166 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 508167 || || 12 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 508168 || || 25 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 508169 || || 20 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 508170 || || 22 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 508171 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 508172 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 508173 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 508174 || || 29 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 508175 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#fefefe
| 508176 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 508177 || || 9 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 508178 || || 24 d'abril de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 508179 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 508180 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 508181 || || 28 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 508182 || || 12 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 508183 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 508184 || || 8 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 508185 || || 15 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 508186 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 508187 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 508188 || || 9 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 508189 || || 27 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 508190 || || 30 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 508191 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 508192 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 508193 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 508194 || || 3 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 508195 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 508196 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 508197 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 508198 || || 14 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 508199 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 508200 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

508201–508300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 508201 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 508202 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 508203 || || 15 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 508204 || || 1 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 508205 || || 25 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 508206 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#E9E9E9
| 508207 || || 7 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 508208 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 508209 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 508210 || || 12 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 508211 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 508212 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 508213 || || 18 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 508214 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 508215 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 508216 || || 16 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 508217 || || 30 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 508218 || || 8 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 508219 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 508220 || || 3 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 508221 || || 9 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 508222 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 508223 || || 10 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 508224 || || 23 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 508225 || || 30 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 508226 || || 4 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 508227 || || 15 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 508228 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 508229 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 508230 || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 508231 || || 20 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 508232 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 508233 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 508234 || || 4 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 508235 || || 15 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 508236 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 508237 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 508238 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 508239 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 508240 || || 25 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 508241 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 508242 || || 14 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 508243 || || 23 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 508244 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 508245 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 508246 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 508247 || || 7 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 508248 || || 4 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 508249 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 508250 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 508251 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 508252 || || 17 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 508253 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 508254 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 508255 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 508256 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 508257 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 508258 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 508259 || || 6 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 508260 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 508261 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 508262 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 508263 || || 15 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 508264 || || 23 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 508265 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 508266 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 508267 || || 22 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 508268 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 508269 || || 7 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 508270 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 508271 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 508272 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 508273 || || 29 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 508274 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 508275 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 508276 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 508277 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 508278 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 508279 || || 23 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 508280 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 508281 || || 26 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 508282 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 508283 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 508284 || || 26 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 508285 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 508286 || || 8 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 508287 || || 21 de gener de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 508288 || || 10 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 508289 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 508290 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 508291 || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 508292 || || 18 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 508293 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 508294 || || 29 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 508295 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 508296 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 508297 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 508298 || || 19 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 508299 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 508300 || || 2 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

508301–508400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 508301 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 508302 || || 30 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 508303 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 508304 || || 11 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 508305 || || 28 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 508306 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 508307 || || 6 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 508308 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 508309 || || 19 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 508310 || || 13 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 508311 || || 14 de febrer de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 508312 || || 13 de maig de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 508313 || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 508314 || || 16 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 508315 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 508316 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 508317 || || 10 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 508318 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 508319 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 508320 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 508321 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 508322 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 508323 || || 14 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 508324 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 508325 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 508326 || || 27 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 508327 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 508328 || || 4 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 508329 || || 20 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 508330 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 508331 || || 21 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 508332 || || 2 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 508333 || || 28 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 508334 || || 12 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 508335 || || 27 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 508336 || || 18 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 508337 || || 18 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#C2E0FF
| 508338 || || 8 d'octubre de 2010 || La Silla || M. E. Schwamb || SDO ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 508339 || || 18 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 508340 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#FA8072
| 508341 || || 3 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 508342 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#fefefe
| 508343 || || 31 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#fefefe
| 508344 || || 7 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#fefefe
| 508345 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#fefefe
| 508346 || || 25 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#FA8072
| 508347 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#fefefe
| 508348 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#fefefe
| 508349 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#fefefe
| 508350 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 508351 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 508352 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 508353 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 508354 || || 9 de desembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 508355 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 508356 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 508357 || || 18 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#fefefe
| 508358 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#fefefe
| 508359 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 508360 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 508361 || || 2 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 508362 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 508363 || || 18 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 508364 || || 5 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 508365 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 508366 || || 15 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 508367 || || 6 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 508368 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 508369 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 508370 || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 508371 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#fefefe
| 508372 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 508373 || || 22 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 508374 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 508375 || || 5 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 508376 || || 29 d'agost de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 508377 || || 8 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 508378 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 508379 || || 28 de desembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#fefefe
| 508380 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 508381 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 508382 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 508383 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#fefefe
| 508384 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 508385 || || 31 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 508386 || || 31 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 508387 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 508388 || || 30 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 508389 || || 9 de febrer de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 508390 || || 12 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 508391 || || 27 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 508392 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#fefefe
| 508393 || || 7 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 508394 || || 7 de juny de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 508395 || || 11 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 508396 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#fefefe
| 508397 || || 19 d'agost de 2010 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 508398 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 508399 || || 13 de febrer de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 508400 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

508401–508500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 508401 || || 18 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 508402 || || 25 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 508403 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 508404 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 508405 || || 17 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 508406 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 508407 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 508408 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 508409 || || 17 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 508410 || || 11 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 508411 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 508412 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 508413 || || 17 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 508414 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 508415 || || 16 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 508416 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 508417 || || 17 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 508418 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 508419 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 508420 || || 20 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 508421 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 508422 || || 14 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 508423 || || 18 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 508424 || || 10 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 508425 || || 11 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 508426 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 508427 || || 2 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#FA8072
| 508428 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#fefefe
| 508429 || || 2 d'octubre de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 508430 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 508431 || || 2 de maig de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 508432 || || 8 de setembre de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 508433 || || 3 d'abril de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 508434 || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 508435 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 508436 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 508437 || || 21 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 508438 || || 10 d'abril de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 508439 || || 10 d'abril de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 508440 || || 10 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 508441 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 508442 || || 20 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 508443 || || 4 d'abril de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 508444 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 508445 || || 15 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 508446 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 508447 || || 1 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 508448 || || 25 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 508449 || || 5 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 508450 || || 24 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 508451 || || 29 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 508452 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#FA8072
| 508453 || || 27 de setembre de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 508454 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 508455 || || 25 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 508456 || || 23 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 508457 || || 28 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 508458 || || 24 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 508459 || || 29 de juny de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 508460 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 508461 || || 12 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 508462 || || 28 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 508463 || || 2 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 508464 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 508465 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 508466 || || 28 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 508467 || || 20 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 508468 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 508469 || || 14 de juliol de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 508470 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 508471 || || 13 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 508472 || || 13 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 508473 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 508474 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 508475 || || 19 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 508476 || || 6 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 508477 || || 12 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 508478 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 508479 || || 8 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 508480 || || 3 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 508481 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 508482 || || 8 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 508483 || || 25 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 508484 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 508485 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 508486 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 508487 || || 25 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 508488 || || 20 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 508489 || || 31 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 508490 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 508491 || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 508492 || || 18 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 508493 || || 25 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 508494 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 508495 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 508496 || || 18 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 508497 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 508498 || || 14 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 508499 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 508500 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

508501–508600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 508501 || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 508502 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 508503 || || 21 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 508504 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 508505 || || 20 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 508506 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 508507 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 508508 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 508509 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 508510 || || 28 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 508511 || || 23 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 508512 || || 7 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 508513 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 508514 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 508515 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 508516 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 508517 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 508518 || || 15 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 508519 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 508520 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 508521 || || 30 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 508522 || || 24 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 508523 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 508524 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 508525 || || 29 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 508526 || || 28 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 508527 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 508528 || || 18 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 508529 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 508530 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 508531 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 508532 || || 11 de febrer de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#fefefe
| 508533 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 508534 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 508535 || || 13 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 508536 || || 11 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 508537 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 508538 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 508539 || || 19 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 508540 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 508541 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 508542 || || 27 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 508543 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 508544 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 508545 || || 29 d'abril de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 508546 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 508547 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#d6d6d6
| 508548 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 508549 || || 12 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 508550 || || 12 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 508551 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 508552 || || 28 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 508553 || || 12 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 508554 || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 508555 || || 2 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 508556 || || 27 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 508557 || || 6 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 508558 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 508559 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 508560 || || 30 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 508561 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 508562 || || 11 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 508563 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 508564 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 508565 || || 17 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 508566 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 508567 || || 24 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 508568 || || 29 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 508569 || || 12 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 508570 || || 14 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 508571 || || 2 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 508572 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 508573 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 508574 || || 13 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#fefefe
| 508575 || || 27 d'agost de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 508576 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 508577 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 508578 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 508579 || || 4 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 508580 || || 28 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 508581 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 508582 || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 508583 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 508584 || || 15 de maig de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 508585 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 508586 || || 14 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 508587 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 508588 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 508589 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 508590 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 508591 || || 3 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 508592 || || 21 d'abril de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 508593 || || 6 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#FA8072
| 508594 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 508595 || || 25 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 508596 || || 18 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 508597 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 508598 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 508599 || || 15 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 508600 || || 14 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

508601–508700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 508601 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 508602 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 508603 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 508604 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 508605 || || 6 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 508606 || || 29 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 508607 || || 27 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 508608 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 508609 || || 18 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 508610 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 508611 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 508612 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 508613 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 508614 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 508615 || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 508616 || || 24 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 508617 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 508618 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 508619 || || 21 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 508620 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 508621 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 508622 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 508623 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 508624 || || 4 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 508625 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 508626 || || 21 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 508627 || || 20 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 508628 || || 21 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 508629 || || 6 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 508630 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 508631 || || 24 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 508632 || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 508633 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 508634 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 508635 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 508636 || || 8 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#fefefe
| 508637 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 508638 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 508639 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 508640 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 508641 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 508642 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 508643 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 508644 || || 21 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 508645 || || 25 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 508646 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 508647 || || 25 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 508648 || || 5 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 508649 || || 2 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 508650 || || 2 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 508651 || || 13 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 508652 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 508653 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 508654 || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 508655 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 508656 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#FA8072
| 508657 || || 18 d'abril de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 508658 || || 6 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 508659 || || 17 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 508660 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 508661 || || 26 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 508662 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 508663 || || 1 d'octubre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 508664 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 508665 || || 8 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 508666 || || 1 d'octubre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 508667 || || 8 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 508668 || || 26 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 508669 || || 23 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 508670 || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 508671 || || 2 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 508672 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 508673 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 508674 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 508675 || || 31 de març de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 508676 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 508677 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 508678 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 508679 || || 15 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 508680 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 508681 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 508682 || || 21 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 508683 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 508684 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 508685 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 508686 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 508687 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 508688 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 508689 || || 14 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 508690 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 508691 || || 29 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 508692 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 508693 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 508694 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 508695 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 508696 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 508697 || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 508698 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 508699 || || 27 de febrer de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 508700 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

508701–508800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 508701 || || 1 de maig de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 508702 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 508703 || || 5 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 508704 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 508705 || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 508706 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 508707 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 508708 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 508709 || || 21 de novembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 508710 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 508711 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 508712 || || 23 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 508713 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 508714 || || 21 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 508715 || || 2 de desembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 508716 || || 16 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 508717 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 508718 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 508719 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 508720 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 508721 || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 508722 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 508723 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 508724 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 508725 || || 5 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 508726 || || 9 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 508727 || || 5 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 508728 || || 6 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 508729 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 508730 || || 27 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 508731 || || 29 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 508732 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 508733 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 508734 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 508735 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 508736 || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 508737 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 508738 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#fefefe
| 508739 || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#fefefe
| 508740 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 508741 || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 508742 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 508743 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 508744 || || 8 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 508745 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 508746 || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#fefefe
| 508747 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 508748 || || 27 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 508749 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 508750 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 508751 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 508752 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 508753 || || 8 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 508754 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 508755 || || 2 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 508756 || || 8 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 508757 || || 4 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 508758 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 508759 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 508760 || || 26 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 508761 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 508762 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 508763 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 508764 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#FA8072
| 508765 || 2108 P-L || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 508766 || || 5 de novembre de 1991 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#FFC2E0
| 508767 || || 22 de gener de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 508768 || || 20 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 508769 || || 15 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#C2E0FF
| 508770 || || 18 de novembre de 1995 || Mauna Kea || D. C. Jewitt, J. X. Luu || cubewano ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 508771 || || 10 de maig de 1997 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#FFC2E0
| 508772 || || 23 de novembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || APO ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 508773 || || 14 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#FFC2E0
| 508774 || || 7 de maig de 1999 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 508775 || || 7 de setembre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#FA8072
| 508776 || || 8 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 508777 || || 9 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 508778 || || 4 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#FA8072
| 508779 || || 4 de novembre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 508780 || || 10 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 508781 || || 11 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 508782 || || 15 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 508783 || || 7 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#FA8072
| 508784 || || 7 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 508785 || || 9 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#FFC2E0
| 508786 || || 30 de gener de 2000 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 508787 || || 16 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#C2E0FF
| 508788 || || 6 de febrer de 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie || cubewano ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 508789 || || 27 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 508790 || || 3 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#FA8072
| 508791 || || 12 de març de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#C2E0FF
| 508792 || || 31 de març de 2000 || Mauna Kea || C. Trujillo, S. S. Sheppard, D. C. Jewitt || cubewano? ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 508793 || || 30 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 508794 || || 24 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 508795 || || 29 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#FFC2E0
| 508796 || || 30 de maig de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || AMO ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 508797 || || 3 d'agost de 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#FA8072
| 508798 || || 1 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 508799 || || 29 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 508800 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

508801–508900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 508801 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 508802 || || 21 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#FA8072
| 508803 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 508804 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#FA8072
| 508805 || || 2 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 508806 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 508807 || || 24 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#FA8072
| 508808 || || 24 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 508809 || || 24 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#FA8072
| 508810 || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 508811 || || 19 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 508812 || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 508813 || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 508814 || || 27 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#FA8072
| 508815 || || 1 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 508816 || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 508817 || || 18 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#FA8072
| 508818 || || 16 de febrer de 2001 || Višnjan || K. Korlević ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 508819 || || 16 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 508820 || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#FA8072
| 508821 || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 508822 || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#C2E0FF
| 508823 || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie || plutino ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 508824 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#FA8072
| 508825 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 508826 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 508827 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 508828 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 508829 || || 27 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 508830 || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 508831 || || 17 d'octubre de 2001 || Nashville || R. Clingan ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 508832 || || 21 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 508833 || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 508834 || || 11 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 508835 || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 508836 || || 16 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 508837 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 508838 || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 508839 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 508840 || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 508841 || || 21 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 508842 || || 19 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 508843 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 508844 || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 508845 || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 508846 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 508847 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 508848 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 508849 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 508850 || || 14 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 508851 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 508852 || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 508853 || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#C2FFFF
| 508854 || || 14 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 508855 || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#fefefe
| 508856 || || 10 de juny de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 508857 || || 11 de juny de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#FA8072
| 508858 || || 13 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 508859 || || 16 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 508860 || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#FFC2E0
| 508861 || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || AMO ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 508862 || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 508863 || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 508864 || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 508865 || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 508866 || || 29 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 508867 || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 508868 || || 8 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#C2E0FF
| 508869 || || 7 de novembre de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || cubewano ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 508870 || || 10 de desembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#FFC2E0
| 508871 || || 8 de febrer de 2003 || Haleakala || NEAT || APO ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 508872 || || 4 de febrer de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 508873 || || 25 de març de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 508874 || || 27 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 508875 || || 27 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 508876 || || 29 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 508877 || || 27 de maig de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 508878 || || 3 de juny de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#E9E9E9
| 508879 || || 17 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 508880 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#FA8072
| 508881 || || 17 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 508882 || || 24 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 508883 || || 18 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 508884 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 508885 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 508886 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 508887 || || 30 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 508888 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 508889 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 508890 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 508891 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 508892 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 508893 || || 30 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 508894 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 508895 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 508896 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#fefefe
| 508897 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 508898 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 508899 || || 22 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 508900 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

508901–509000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 508901 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 508902 || || 19 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 508903 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 508904 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#FFC2E0
| 508905 || || 21 de novembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || AMO ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 508906 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#FA8072
| 508907 || || 5 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#FFC2E0
| 508908 || || 19 de desembre de 2003 || Catalina || CSS || ATE ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 508909 || || 18 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 508910 || || 21 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 508911 || || 29 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#FFC2E0
| 508912 || || 16 de gener de 2004 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 508913 || || 18 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 508914 || || 16 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 508915 || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 508916 || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 508917 || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#FFC2E0
| 508918 || || 28 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 508919 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 508920 || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 508921 || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 508922 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 508923 || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 508924 || || 28 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 508925 || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 508926 || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 508927 || || 11 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 508928 || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 508929 || || 29 de març de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 508930 || || 13 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 508931 || || 25 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#FA8072
| 508932 || || 13 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#FA8072
| 508933 || || 16 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 508934 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 508935 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 508936 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 508937 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 508938 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 508939 || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#FA8072
| 508940 || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 508941 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 508942 || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 508943 || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#FA8072
| 508944 || || 15 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 508945 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 508946 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 508947 || || 16 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 508948 || || 17 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 508949 || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 508950 || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#FA8072
| 508951 || || 13 d'octubre de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 508952 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 508953 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 508954 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 508955 || || 7 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 508956 || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 508957 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 508958 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 508959 || || 24 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 508960 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 508961 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 508962 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 508963 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 508964 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 508965 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 508966 || || 16 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#FFC2E0
| 508967 || || 7 de novembre de 2004 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 508968 || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 508969 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 508970 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 508971 || || 9 de novembre de 2004 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 508972 || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 508973 || || 2 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 508974 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 508975 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#C2FFFF
| 508976 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=977 bgcolor=#fefefe
| 508977 || || 9 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 508978 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#fefefe
| 508979 || || 2 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 508980 || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 508981 || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#fefefe
| 508982 || || 13 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 508983 || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 508984 || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#FA8072
| 508985 || || 15 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 508986 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#FA8072
| 508987 || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 508988 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 508989 || || 28 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#fefefe
| 508990 || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 508991 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 508992 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 508993 || || 14 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#FA8072
| 508994 || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 508995 || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#fefefe
| 508996 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#FFC2E0
| 508997 || || 30 de març de 2005 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 508998 || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 508999 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 509000 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (505001)-(510000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (500001-510000)